Сан-Фелипе () — крупный город (ciudad) в муниципалитете Мехикали в Мексике, входит в штат Нижняя Калифорния.

Население 14 831 человек. Находится на берегу Калифорнийского залива. В Сан-Фелипе расположены небольшой порт и международный аэропорт.

В городе Сан-Фелипе одни из самых больших приливов, которые достигают семи метров. В значительной степени это связано с дельтой реки Колорадо, расположенной примерно в 70 км к северу.

История 
Город основан в 1925 году.

Ссылки 

Города Нижней Калифорнии